Dit is een lijst van planetoïden 104401-104500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 104401 - || 2000 FY45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104402 - || 2000 FU46 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104403 - || 2000 FG47 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104404 - || 2000 FH47 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104405 - || 2000 FJ48 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104406 - || 2000 FN51 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104407 - || 2000 FP51 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104408 - || 2000 FD52 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104409 - || 2000 FM55 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104410 - || 2000 FF56 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104411 - || 2000 FM56 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104412 - || 2000 FT56 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104413 - || 2000 FV56 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104414 - || 2000 FZ56 || 30 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104415 - || 2000 FG57 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104416 - || 2000 FS57 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104417 - || 2000 FX57 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104418 - || 2000 FB58 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104419 - || 2000 FN58 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104420 - || 2000 FY58 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104421 - || 2000 FG59 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104422 - || 2000 FJ59 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104423 - || 2000 FA60 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104424 - || 2000 FS60 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104425 - || 2000 FK61 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104426 - || 2000 FR61 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104427 - || 2000 FE62 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104428 - || 2000 FK62 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104429 - || 2000 FE63 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104430 - || 2000 FD64 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104431 - || 2000 FP64 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104432 - || 2000 FX64 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104433 - || 2000 FP66 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104434 - || 2000 FT66 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104435 - || 2000 FD67 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104436 - || 2000 FG68 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104437 - || 2000 FL72 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104438 - || 2000 FH73 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104439 - || 2000 FW73 || 26 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104440 - || 2000 FC74 || 31 maart 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 104441 - || 2000 GQ || 1 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104442 - || 2000 GB1 || 2 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104443 - || 2000 GS2 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104444 - || 2000 GR3 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104445 - || 2000 GA4 || 7 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 104446 - || 2000 GT4 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104447 - || 2000 GP5 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104448 - || 2000 GE6 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104449 - || 2000 GK6 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104450 - || 2000 GT6 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104451 - || 2000 GJ7 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104452 - || 2000 GK7 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104453 - || 2000 GS7 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104454 - || 2000 GU7 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104455 - || 2000 GC8 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104456 - || 2000 GG8 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104457 - || 2000 GL8 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104458 - || 2000 GG9 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104459 - || 2000 GJ9 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104460 - || 2000 GF10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104461 - || 2000 GL10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104462 - || 2000 GO10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104463 - || 2000 GW12 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104464 - || 2000 GR13 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104465 - || 2000 GS13 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104466 - || 2000 GK14 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104467 - || 2000 GR14 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104468 - || 2000 GN15 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104469 - || 2000 GS15 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104470 - || 2000 GW15 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104471 - || 2000 GO16 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104472 - || 2000 GF17 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104473 - || 2000 GV18 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104474 - || 2000 GA20 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104475 - || 2000 GB20 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104476 - || 2000 GO20 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104477 - || 2000 GE21 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104478 - || 2000 GJ21 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104479 - || 2000 GC22 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104480 - || 2000 GT22 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104481 - || 2000 GF23 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104482 - || 2000 GK23 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104483 - || 2000 GU23 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104484 - || 2000 GQ24 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104485 - || 2000 GJ25 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104486 - || 2000 GX25 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104487 - || 2000 GO26 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104488 - || 2000 GQ28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104489 - || 2000 GT28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104490 - || 2000 GZ28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104491 - || 2000 GK30 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104492 - || 2000 GQ30 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104493 - || 2000 GX30 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104494 - || 2000 GA31 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104495 - || 2000 GK32 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104496 - || 2000 GK33 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104497 - || 2000 GC35 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104498 - || 2000 GJ35 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104499 - || 2000 GH36 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104500 - || 2000 GQ36 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten